Albanees voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Albanees voetbalelftal onder 18 (vrouwen)